Masclet (beguda)
 Masclet (petard)
 Masclet (mota de pèl)
 Mascletà composició sorollosa i rítmica de Masclets (petard)